Münchhausen steht für:
 Münchhausen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Münchhausen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen (1720–1797), deutscher Adliger, bekannt als „Lügenbaron“
 Freiherr von Münchhausen, Titelfigur einer Erzählsammlung von Gottfried August Bürger, siehe Münchhausens Reise nach Rußland und St. Petersburg

Filme über den Lügenbaron:
 Münchhausen (Film), deutscher Spielfilm (1943)
 Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen – Eine Winterreise, deutscher Kurzanimationsfilm (1944)
 Baron Münchhausen (1961), tschechoslowakischer Kinderfilm
 Genosse Münchhausen, deutscher Spielfilm (1962)
 Der Baron von Münchhausen, französischer Zeichentrickfilm (1979)
 Die Abenteuer des Baron Münchhausen, britisch-deutscher Fantasy-Film (1988)
 Baron Münchhausen (2012), zweiteiliger Fernsehfilm
 Münchhausen – Die Geschichte einer Lüge, deutscher Dokumentarfilm (2013)

Münchhausen ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Münchhausen (am Christenberg), Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Münchhausen (Driedorf), Ortsteil der Gemeinde Driedorf im Landkreis Lahn-Dill, Hessen
 Münchhausen-Ossak, Ortsteil von Sonnewalde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
  Münchhausen (Sonnewalde), Gemeindeteil von Münchhausen-Ossak
 Mnichus, ehemals Münchhausen in der Gemeinde Ozimek, Oberschlesien,
 Munchhouse, ehemals Münchhausen, Departement Haut-Rhin, Frankreich
 Munchhausen, ehemals Münchhausen, Departement Bas-Rhin, Frankreich
 Münchhausen (Wüstung), eine wüst gefallene Siedlung bei Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen
 Burg Münchhausen, Burg der Gemeinde Wachtberg bei Bonn
 (14014) Münchhausen, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Münchhausen-Preis
 Münchhausen-Syndrom
 Münchhausen-Stellvertretersyndrom
 Münchhausen-Trilemma
 Münchhausener Zahl